Jennifer Pudavick (Winnipeg, 20 de agosto de 1982) es una actriz canadiense.

Carrera

Con más de 20 años de experiencia en cámara en cine y televisión en Canadá y Estados Unidos, los créditos televisivos más recientes de Jenny incluyen un papel recurrente en la nueva comedia Workin Moms de CBC, un papel principal en Mohawk Girls de APTN y un papel recurrente en The Pinkerton's. Watch for Jenny es el largometraje más reciente de Paul Gross, Hyena Road. Sus créditos anteriores incluyen un papel principal en el largometraje Wrong Turn 4 de 20th Century Fox, un papel secundario en la película The Last Christmas, un papel recurrente en la episódica Cobro de APTN y el papel principal en Re-Order-Official Selection Toronto International Film. Festival.

Filmografía 
 1996: Mi vida como un perro como Porrista #1.
 2000: Secretos inconfesables como Kristen.
 2001: Wishmaster 3: La piedra del diablo como Jose Rodriguez.
 2002: Wishmaster 4: La profecía como Mesera.
 2002: La tragedia de los Mulvaneys como Julie.
 2005: Categoría 7 - El fin del mundo como Millie.
 2006: Falcon Beach como Daena.
 2006: Black Bridge como Tracey Roth.
 2006: El sueño de la muerte como Chica Muerta.
 2007: A Family Lost como Ranger Karen Dennis.
 2007: Wild Turkeys como Mariposa.
 2008: The Box Collector como Jenny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2010: Shadow Island Mysteries como Natasha.
 2011: Faces in the Crowd como Female Bridge Victim.
 2011: Wrong Turn 4: Bloody Beginnings como Kenia.
 2014: Period Piece(cortometraje) como Lawyer.                
 2014-2015: The Pinkertons como Annalee Webb.                                                                                                                                 
 2014-2017: Mohawk Girls como Bailey.            
 2015: Ruta hiena como Mary.
 2016: Not Suitable for Children (cortometraje) como Ellie.                                                                                                                   
 2017-2021: Workin' Moms como Genna Morris.         
 2018: Love in Design como Ali.
 2018: Under the Autumn Moon como Serena.
 2019: The Christmas Club como Beth.

Referencias 

Actrices de Canadá